Совє́тськ: 
 Совєтськ — місто в Калінінградській області Росії.
 Совєтськ — місто в Кіровській області Росії.
 Совєтськ — місто в Тульській області Росії.

Див. також 
 Совєтське
 Совєтський